Corian steht für:

 Corian (Laviana), Ort in Asturien in Spanien 
 Corian (DuPont), Markennamen eines Verbundwerkstoffs der Firma DuPont 
 Corian-Verlag, auf Loseblattwerke spezialisierter Verlag in Meitingen bei Augsburg